Beitz ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Beitz (1913–2013), deutscher Unternehmer in der Montanindustrie des Ruhrgebiets
 Charles Beitz (* 1949), US-amerikanischer Philosoph
 Else Beitz (1920–2014), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Falko Beitz (* 1986), deutscher Politiker (SPD), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Hans Beitz (1917–1992), deutscher Politiker (CDU)
 Willi Beitz (1930–2020), deutscher Slawist und Literaturhistoriker
 Wolfgang Beitz (1935–1998), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Baitz
 Beiz